Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1999, classée en catégorie Tier IVb, se dispute du 4 au .

Julie Halard remporte le simple dames. En finale, elle bat Dominique Monami, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Silvia Farina et Barbara Schett.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 1999 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1999
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 1999
Tennis en janvier 1999